Umweltbundesamt steht für:
 Umweltbundesamt (Deutschland), eine deutsche Behörde
 Umweltbundesamt (Österreich), ein staatliches Unternehmen mit hoheitlichen Aufgaben

Siehe auch:

 Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
 Umweltamt